Гремя́ченское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Хохольском районе Воронежской области Российской Федерации.

Административный центр сельского поселения — село Гремячье.

История 
Законом Воронежской области от 13 апреля 2015 года № 40-ОЗ Гремяченское и Рудкинское сельские поселения преобразованы путём объединения в Гремяченское сельское поселение с административным центром в селе Гремячье.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
Чурсанов Иван Михайлович (1913—1945) — Герой Советского Союза. Родился в селе Гремячье. На родине установлен бюст и названа одна из улиц.

Примечания 

Муниципальные образования Хохольского района
Сельские поселения Воронежской области